Jerzy Duszyński (1917–1978) – polski aktor
 Jerzy Duszyński (ur. 1949) – polski biochemik, prezes Polskiej Akademii Nauk